Allsvenskan (1997) była 73. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 6 kwietnia, a zakończyła się 26 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11–12 zagrały w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Halmstads BK. Tytuł króla strzelców zdobyli Mats Lilienberg (Halmstads BK), Christer Mattiasson (IF Elfsborg) oraz Dan Sahlin (Örebro SK), którzy strzelili po 14 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 BK Häcken – Västerås SK 1–1, 4–2 (5–3)
 Djurgårdens IF – Östers IF 1–1, 0–2 (1–3)

Zespoły BK Häcken i Östers IF zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1997 w Szwecji